Il doppio del torneo di tennis Del Mar Financial Partners Inc. Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Asia Muhammad e Allie Will che hanno battuto in finale Anamika Bhargava e Macall Harkins 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Jill Craybas /  Ana Vrljić (quarti di finale)
 Miki Miyamura /  Yi-Fan Xu (semifinali)

 Jennifer Elie /  Sally Peers (quarti di finale)
 Irina Chromačëva /  Irena Pavlović (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Del Mar Financial Partners Inc. Open 2013